Cora Lynn Falls ist der Name folgender Wasserfälle:

 Cora Lynn Falls (Australien) im Yarra-Ranges-Nationalpark, Victoria
 Cora Lynn Falls (Neuseeland) im Fiordland-Nationalpark, Southland